Niemcy:
 Rethem (Aller) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Soltau-Fallingbostel
 Rethem/Aller – gmina zbiorowa w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Soltau-Fallingbostel